Эль-Ареналь ():

Испания 
 Эль-Ареналь — муниципалитет в автономном сообществе Кастилия и Леон.
 Эль-Ареналь — курортное поселение на Мальорке.
 Эль-Ареналь — населённый пункт в муниципалитете Орехана.
 Эль-Ареналь — баррио, входит в состав района Каско-Антигуо в городе Севилья.
 Эль-Ареналь — пляж на юго-восточном побережье острова Гран-Канария, является одним из лучших мест в мире для виндсёрфинга.

Мексика 
 Эль-Ареналь — муниципалитет в штате Идальго.
 Эль-Ареналь — муниципалитет, в штате Халиско.